Mit dem Begriff Römische Handelsschiffe befassen sich folgende Artikel:
 für römische Handelsschiffe im Mittelmeer, siehe Corbita (Schiff)
 für Flusshandelsschifffahrt, siehe römischer Flusshandel